San Cebrián de Campos, commune espagnole de la province de Palencia ;
 San Cebrián de Castro, commune espagnole de la province de Zamora ;
 San Cebrián de Mazote, commune espagnole de la province de Valladolid ;
 San Cebrián de Mudá, commune d'Espagne de la province de Palencia.

Voir aussi